Lack se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 H. Walter Lack
 Hans Walter Lack